I Am – singel Hilary Duff.
 I Am – trzeci album studyjny Monrose.
 I Am – trzeci studyjny album rapera Nasa